El término zorra puede referirse:
 a los mamíferos de la tribu Vulpini, también llamados “zorros” o “raposas”;
a la hembra de estos mamíferos;
 a La zorra o Vulpecula, una constelación;
 a la zorra de vía, también llamada zorra de rieles o dresina, un vehículo ferroviario ligero;
 a un insulto despectivo hacia una mujer.
 en Chile, a la vagina o vulva, en lenguaje vulgar; y
por analogía, a un tipo de nudo.

Enlaces externos